Il doppio del torneo di tennis West Coast Classic 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ray Ruffels e Allan Stone che hanno battuto in finale Nick Saviano e John Whitlinger 6-2, 6-1.

Teste di serie
 Brian Fairlie /  Tony Roche (semifinali)
 Ross Case /  Geoff Masters (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

West Coast Classic 1977